Bei den NCAA Division I Tennis Championships wurden 2007 die Meister im US-amerikanischen College Tennis ermittelt. Eine der sechs Konkurrenzen war das Herrendoppel. Als Sieger ging hier das deutsch-schwedische Doppel aus Marco Born und Andreas Siljeström von der Middle Tennessee State University hervor. Gespielt wurde vom 24. bis zum 28. Mai auf dem Campus der University of Georgia in Athens. Schauplatz war der Dan Magill Tennis Complex.

Setzliste

Turnierplan

Ergebnisse

Weblinks 
  auf ncaasports.com (englisch)
 Ergebnisse auf collegeandjuniortennis.com (englisch)

College-Tennis-Saison 2006/07
Tennisturnier 2007
Tennisturnier in Athens (Georgia)
2007 Herrendoppel